Гара Порой (, Родополи, катаревуса: Ροδόπολις, Родополис, старо Σταθμός Ποροίων, Статмос Поройон) е село в Гърция, Егейска Македония, дем Синтика и има 1129 жители (2001).

География 
Селото е разположено на 60 километра северозападно от град Сяр (Серес) и на 30 километра западно от Валовища (Сидирокастро) в Сярското поле, недалеч от южното подножие на планината Беласица.

История

Бележки 

Села в дем Синтика